Por torcicolo pode estar à procura de:
 Torcicolo, contração muscular
 Torcicolo (ave), gênero
 Jynx torquilla, espécie conhecida como "Torcicolo"
 Torcicolo-de-garganta-castanha, espécie
 Garganta e Torcicolo, programa da MTV

Desambiguação